Die ACBS-Snookerasienmeisterschaft 2001 war ein kontinentales Snookerturnier zur Ermittlung des Asienmeisters, das von der Asian Confederation of Billiard Sports vom 3. bis zum 9. Juni 2001 im Sheraton Hotel im pakistanischen Karatschi ausgetragen wurde. Sieger wurde der Inder Yasin Merchant, der mit einem Finalsieg über Jin Long zum zweiten Mal nach 1989 Asienmeister wurde. Wer das höchste Break spielte, ist unbekannt.

Modus 
Es nahmen 42 Spieler teil, die zunächst in eine Gruppenphase mit zwei Vierer-, zwei Fünfer- und vier-Sechser-Gruppen eingeteilt wurden. In jeder Gruppe spielte jeder Spieler einmal gegen jeden seiner Konkurrenten. Am Ende rückten die beiden besten Spieler jeder Gruppe in die Finalrunde vor, in der der neue Asienmeister im K.-o.-System ermittelt wurde.

Als Sponsor des Turnieres fungierte das pakistanische Unternehmen Red and White.

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde mit unterschiedlichen Best-of-Modi gespielt. Titelverteidiger Marlon Manalo von den Philippinen unterlag im Viertelfinale dem späteren Turniersieger Yasin Merchant.

Abgesehen vom Endspiel gibt die Asian Confederation of Billiard Sports an, dass Rom Surin der drittplatzierte und Saleh Mohammadi der viertplatzierte Spieler des Turnieres gewesen seien. Das könnte darauf hinweisen, dass ein Spiel um Platz 3 ausgetragen wurde, letztlich lässt sich dafür aber kein Nachweis finden.

Finale 
Yasin Merchant dominierte den Beginn der Partie und ging mit 3:0 und 5:1 in Führung. Die zweite Hälfte des Spiels war ausgeglichener: Jin Long konnte noch auf 5:3 und 7:4 verkürzen, bevor Merchant mit dem 8:4 seinen zweiten Asienmeistertitel gewann. Merchant erhielt eine Prämie von 1.250 US-Dollar, Jin bekam 750 $.

Weblinks 
 Turnierübersicht bei CueTracker (englisch)

Einzelnachweise 

2001
Snookerveranstaltung 2001
Billardturnier in Karatschi